Zadourian ist der Familienname folgender Personen:

 Hratch Zadourian (* 1969), libanesischer Radrennfahrer
 Vatche Zadourian (* 1974), libanesischer Radrennfahrer und Sportfunktionär